Runinskrift U 644 är en runsten som står vid Ekilla bro i Yttergrans socken, Uppland.

Runstenen hittades i brofäste och flyttades år 1860 till ett mindre röse av rullsten intill om bro.

Stenen är rest efter Gunnlev som dog i Ingvar den vittfarnes vikingatåg till Särkland. Materialet är ljus granit.

Inskriften 
Inskriften med runor:
ᛅᚾᚢᛁᛏᚱ ᛬ ᛅᚢᚴ ᛫ ᚴᛁᛏᛁ ᛬ ᛅᚢᚴ ᛫ ᚴᛅᚱ ᛬ ᛅᚢᚴ ᛫ ᛒᛚᛁᛋᛁ ᛫ ᛅᚢᚴ ᛫ ᛏᛁᛅᚱᚠᚱ ᛫ ᚦᛁᚱ ᛫ ᚱᛅᛁᛋᛏᚢ ᛫ ᛋᛏᛅᛁᚾ ᚦᛁᚾᛅ ᛫ ᛅᚠᛏᛁᚱ ᛫ ᚴᚢᚾᛚᛅᛁᚠ ᛫ ᚠᚮᚦᚢᚱ ᛬ ᛋᛁᚾ ᚼᛅᚾ ᛬ ᚠᛁᛚ ᛫ ᛅᚢᛋᛏᚱ ᛬ ᛘᛁᚦ ᛬ ᛁᚴᚢᛅᚱᛁ ᚴᚢᚦ ᚼᛂᛅᛒᛁ ᚮᚾᛏᛁᚾᛁ

Runstenarna (U 642 och U 643) stod ursprungligen vid Ekilla bro

Hedenger och Björn låtit resa två stenar till minne av sin far: U 641 vid Brunnsta bro och U 642 vid Ekilla bro. U 642 stod nära U 644. På bevisen för deras ornamentik ristades troligen U 641 och U 642 ungefär en generation senare än U 644 och U 654. Informationen i inskriptionerna, tillsammans med stenarnas position, stöder antagandet att kiti på U 644 och U 654 och Gildi på U 651 och U 642 faktiskt hänvisar till samma person.

Se även
Alfabetisk lista över runinskrifter
Sverige under äldre medeltiden

Källor

Noter

Litteratur 
 Mats G. Larsson, 1990 Ett ödesdigert vikingatåg. Ingvar den vittfarnes resa 1036-1041.

Externa länkar
Ingvars saga på isländska

Upplands runinskrifter
Runinskrifter i Håbo kommun
Ingvarståget

en:Ingvar runestones#U 644